Fixierung (wie lateinisch fixatio von lateinisch  „befestigen“, „festlegen“) oder Festlegung steht für:

 das Festhalten der Position oder Lage eines physikalischen Objekts, siehe Stabilisierung
 die Festlegung von Zustand, Wert, Größe oder Information eines Systems in der Systemtheorie, siehe System
 Fixation (Auge), das gezielte Betrachten eines Objekts
 Fixierung (Psychoanalyse), das Verharren oder Steckenbleiben in einer bestimmten Entwicklungsphase in der Psychoanalyse

 mechanisch
 das Festhalten der Position eines mechanischen Elements, siehe Lager (Statik) und Feststellschraube
 das Aufbügeln stabilisierender Fixierstoffe in der Schneiderei und der Kürschnerei anstelle des Pikierens sowie bei der Lederverarbeitung
 die Befestigung eines Bauteils
 die Sicherung von Ladegut gegen Verrutschen, siehe Ladegutsicherung
 das Behandeln der Haare mit Haarspray oder ähnlichen Kosmetika, siehe Frisur
 das Ruhigstellen einer Person im Rahmen einer Amtshandlung der Exekutive oder anderer Personen der Sicherheit, siehe Fesselung (physisch) #Fesselung als hoheitliche Maßnahme
 das Ruhigstellen eines Tieres durch Gurte oder andere Fixierungsmöglichkeiten
 das Einschließen von Bakterien, Zellen oder Enzymen in einen Reaktionsraum, siehe Immobilisierung (Biotechnologie)
 im erotischen Spiel siehe Bondage

 in der Medizin 
 Fixierung eines Patienten, die Fesselung eines Patienten durch mechanische Vorrichtungen
 Immobilisation (Medizin), das mechanische Fixieren einzelner Körperteile, etwa bei einem Knochenbruch
 die Irreversibilität einer Erkrankung, zum Beispiel fixierte Pulmonale Hypertonie
 Fixierung (Präparationsmethode), die Haltbarmachung histologischer oder anatomischer Präparate

 chemisch
 Fixieren (Fotografie), ein der Filmentwicklung folgender chemischer Prozess der Stabilisierung
 Fixierung (Verfahren), das Verhindern des Entmischens von Gemengen
 Fixierung (Bindung), das Einbauen gasförmiger Moleküle in feste chemische Verbindungen
 Fixierung (Präparationsmethode), die Vernetzung der Proteine mit Hilfe von Fixieren für Präparate
 das Schützen eines Malmittels oder eines Bildwerks gegen chemische und physikalische Veränderung, siehe Fixativ

Siehe auch:

 Fixation